Се́спедес () — испанская фамилия и топоним.
 Братья Сеспедесы (Амилькар 1882—1940, Боливар 1883—1905 и Карлос 1884—1905) — уругвайские футболисты.
 Сеспедес, Амадор Родригес (род. 1957) — испанский шахматист, гроссмейстер.
 Сеспедес, Амилькар (1882—1940) — уругвайский футболист, вратарь.
 Сеспедес, Аугусто (:en:Augusto Céspedes Patzi) (1904—1997) — боливийский писатель и политик.
 Сеспедес, Боливар (1883—1905) — уругвайский футболист.
 Сеспедес, Карлос (1884—1905) — уругвайский футболист, нападающий.
 Сеспедес, Карлос Мануэль (1819—1874) — один из руководителей Десятилетней войны Кубы против испанских колонизаторов. За патриотическую деятельность кубинцы называют его Отцом Родины.
 Сеспедес, Франсиско Хавьер (1821—1903) — кубинский военный и политик, временный президент революционной Кубы.
 Сеспедес, Хаир (род. 1984) — перуанский футболист.

Топоним 
 Каррион-де-лос-Сеспедес — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия.

Прочее 
 Орден «Карлос Мануэль де Сеспедес» — государственная награда Республики Куба, один из трёх высших орденов, наряду с орденами «Хосе Марти» и «Плайя Хирон».